

Geografia
 Kaba – città dell'Ungheria situata nella provincia di Hajdú-Bihar
 Kaba – fiume dell'Africa occidentale, tributario dell'oceano Atlantico

Musica
 Kabà –improvvisazione al clarinetto o al violino tipico della musica tradizionale dell'Albania

Persone
 Alpha Kaba – cestista francese
 Benkali Kaba – ex cestista senegalese naturalizzato francese
 Koura Kaba Fantoni – ex velocista italiano
 Mamadi Kaba – calciatore guineano
 Ndiss Kaba Badji – ex lunghista e triplista senegalese
 Sekou Kaba – ostacolista guineano naturalizzato canadese
 Sory Kaba – calciatore guineano